Il singolare del torneo di tennis Hawaiian Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Bill Scanlon che ha battuto in finale Peter Fleming 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Peter Fleming (finale)
 Gene Mayer (terzo turno)
 Victor Amaya (semifinali)
 Vijay Amritraj (terzo turno)
 Marty Riessen (terzo turno)
 Hank Pfister (primo turno)
 Bill Scanlon (Campione)
 Peter Feigl (secondo turno)

 Vincent Van Patten (quarti di finale)
 Tom Gorman (semifinali)
 Butch Walts (terzo turno)
 Andrew Pattison (terzo turno)
 Assente
 Assente
 Bruce Manson (quarti di finale)
 Nick Saviano (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Hawaiian Open 1979